Камино а Сан Мигел има више значења:

 Камино а Сан Мигел (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Камино а Сан Мигел (Панотла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику